Fax bezeichnet:

 Fax, als Kurzform von Faksimile die Übertragung von Dokumenten in Form eines Bildes über das Telefonnetz
 Fax (Studentenverbindung), bei Studentenverbindungen ein Ausdruck für einen Angestellten der Verbindung
 Fax, eine Figur aus den Fix-und-Foxi-Comics
 Fax, eine Figur aus den Fix-und-Fax-Comics
 FAX +49-69/450464, deutsches Ambient-Plattenlabel von Peter Kuhlmann
 Mark Fax (1911–1974), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge

Die Abkürzung FAX bezeichnet:
 FlyAsianXpress, malaysische Fluggesellschaft, seit 2007 als AirAsia X firmierend
 Fresno Area Express, Verkehrsunternehmen in Fresno, Kalifornien, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Fachs
 FACS
 Faxe
 Faxen

Abkürzung